Кейт Дже́ксон:
 Джексон, Кейт (род. 1948) — американская актриса, режиссёр и продюсер.
 Джексон, Кейт (род. 1979) — британская певица, вокалистка группы The Long Blondes.